Каролис Лаукжямис (; ) — литовский футболист, нападающий литовского клуба «Банга» и сборной Литвы.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Атлантас» из Клайпеды. В 2008 году попал в основной состав и провёл 6 сезонов в чемпионате Литвы, сыграв 62 матча и забив 5 голов.

1 февраля 2015 года подписал контракт с клубом «Гранитас» из той же Клайпеды. Отыграл половину сезона, после чего был вынужден искать новую команду из-за финансовых проблем клуба. В итоге он перешёл в один из лидеров чемпионата — клуб «Судува» из Мариямполе. Сезон 2015/16 сложился для Каролиса не очень удачно, так как он сумел забить только 3 мяча в 32 матчах. В следующем сезоне его отправили в аренду в латвийскую «Елгаву». Вернувшись из Латвии, Лаукжямис выдал лучший сезон в карьере, забив 18 мячей в 39 матчах и выиграв с клубом чемпионат и Суперкубок Литвы.

27 июля 2018 года Каролис подписал контракт с хорватским клубом «Истра 1961». Получил серьёзную травму, после которой восстанавливался несколько месяцев. 29 января 2020 года было объявлено об аренде нападающего в словенский клуб «Табор» до конца сезона 2019/20. 26 октября 2020 года перешёл в мальтийский клуб «Хибернианс».

В сборной 
24 марта 2018 года дебютировал за национальную сборную Литвы в товарищеском матче с Грузией, заменив на 72 минуте Дарвидаса Шярнаса. Первый гол за сборную забил 5 июня 2018 года в матче Кубка Балтии против Латвии, чем помог команде избежать поражения.

Голы Каролиса Лаукжямиса за сборную Литвы

Достижения 
 «Судава»
 Чемпион Литвы: 2017
 Обладатель Суперкубка Литвы: 2018

Примечания 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Гранитас» Клайпеда
Игроки ФК «Судува»
Игроки ФК «Елгава»
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Табор»
Игроки ФК «Хибернианс»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «УТА» Арад